Neue Wege steht für:

 Neue Wege – Zeitschrift des Religiösen Sozialismus, Schweizer Zeitschrift (seit 1906)
 Neue Wege (Wien), österreichische Kulturzeitschrift (1948–1984)

Siehe auch:
 Neuer Weg